Kapur (hout), een houtsoort afkomstig van de Dryobalanops spp.

personen
 Shekhar Kapur (1945), een Indiase regisseur en producent
 Apache Indian (Steven Kapur) (1967), een Britse dj
 Shiv Kapur (1982), een professioneel golfer uit India